Ю́рий Ю́рьевич Подла́дчиков (; род. 13 сентября 1988 года, Подольск, Московская область, СССР) — швейцарский сноубордист, выступавший в акробатических дисциплинах. До 2007 года выступал за Россию.
 Олимпийский чемпион в хафпайпе (2014);
 Двукратный чемпион мира в хафпайпе (2012, 2013);
 Серебряный призёр чемпионата мира в хафпайпе (2011);
 Двукратный серебряный призёр X-Games в суперпайпе (2010, 2012);
 Бронзовый призёр X-Games в суперпайпе (2015);
 Многократный призёр этапов кубка мира (всего — 14 подиумов, в том числе 4 победы);
 Обладатель малого кубка мира в хафпайпе (2007/08).

Биография 

Подладчиков родился 13 сентября 1988 года в Подольске, Московская область, СССР. В 1992 году отцу Юрия предложили работу за границей и семья переехала в Швецию, затем в Нидерланды, а через несколько месяцев они приняли решение остаться жить в Швейцарии. Родители Юрия — учёные, познакомились в МГУ, где изучали математику. Отец Юрия — профессор Лозаннского университета, занимается геофизикой. У Юрия живут родственники также и в Москве.

Подладчиков живёт в Цюрихе. Помимо сноуборда Юрий увлекается рок-музыкой, фотографией, игрой на электрогитаре и любит гонки Формулы-1. Он занимался балетом, изучал историю искусств в Цюрихском университете.

Член олимпийской сборной команды России по сноуборду на Олимпиаде в Турине (37-е место). В 2010 году — член олимпийской сборной Швейцарии. В финале олимпийского турнира по хафпайпу в Ванкувере шёл третьим после первой попытки, но во второй попытке результат Юрия превзошёл финн Пеэту Пийройнен. Сам Юрий выполнил вторую попытку неудачно.

На чемпионате мира 2011 года выиграл серебро в хафпайпе, уступив только австралийцу Натану Джонстону. На следующем чемпионате мира завоевал золото в хафпайпе. Спортивное прозвище — «Ай-Под» ().

Спортивная карьера

Выступления за Россию

Юношеские достижения

Кубок мира. Сезон 2004/05 
29 октября 2004 года Юрий Подладчиков дебютировал на этапах Кубка мира FIS за сборную России. В первой попытке, в хафпайпе, Юрий занял 31 место, набрав 27,5 балла, а во второй — 18.5 балла. В своей второй гонке на этапах Кубка мира, Юрий занял 20 место, набрав 32,4 балла. Больше Юрий в соревнованиях на этапах Кубка мира сезона 2004—2005 не участвовал.

Зимние Олимпийские игры 2006 
Благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира 2005—06 в хафпайпе, Юрий (на январь, 2006 года) занимал 13 место и прошёл квалификацию на Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине. При этом Юрий Подладчиков стал первым россиянином, выступившим на Олимпийских играх в хафпайпе в соревнованиях у мужчин.

Квалификация 
В квалификации Юрий выступил неудачно, совершив падение в своей попытке, занял 37 место, набрав за выступление 13,6 (2,9; 2,5; 3,0; 2,8; 2,4) балла от судей, и не квалифицировался в финальные соревнования.

Выступления за сборную Швейцарии 
После сезона 2005—2006 Юрий, решив все вопросы с гражданством, перешёл выступать за сборную Швейцарии. В одном из своих интервью, Юрий рассказал, почему принял данное решение:

Результаты выступлений в Кубке мира 

Завоевав золотую Олимпийскую медаль на играх 2014 года, он не смог участвовать в играх 2018 года из-за травмы мозга, полученной на Winter X Games. Сотрясение мозга, сломанный нос и разорванное ахиллесово сухожилие вынудили его закончить карьеру в 2020 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Юрий Подладчиков — профиль на сайте TTR
 ИТАР-ТАСС: Биография Подладчикова
 Радио Свобода: Русский I-Pod из Швейцарии

Сноубордисты России
Сноубордисты Швейцарии
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по сноуборду
Русские эмигранты четвёртой волны в Швейцарии